Charles Brandon (1. książę Suffolk)
 Charles Brandon (3. książę Suffolk)